Neomaorina är ett släkte av tvåvingar. Neomaorina ingår i familjen prickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Prickflugor
Neomaorina